Вілламбле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний захід від Парижа, 30 км на північний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 278,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вілламблен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілламблен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілламблен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілламблен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре